Yamaska, significando campo de juncos en abenaki, puede referirse a diversos lugares en Quebec (Canadá), así como otros elementes derivados:

Toponimia 
 Río Yamaska, afluente del río San Lorenzo.
 Río Yamaska Norte, afluente del río Yamaska.
 Río Yamaska Sureste, afluente del río Yamaska.
 Canal Yamaska, canal en Centre-du-Quebec.
 Lago Yamaska, lago en La Tuque en Mauricie.
 Monte Yamaska, una de Colinas de Montérégie.
 Monte Yamaska, reserva natural de Quebec.
 Yamaska, parque nacional de Quebec circa Granby.
 Yamaska, señorío de Nueva Francia.
 Yamaska, señorío del siglo XIX, por separación del señorío de Maska o Saint-Hyacinthe.
 Yamaska, antiguo condado de Quebec.
 Yamaska, municipio del municipio regional de condado (MRC) de Pierre-De Saurel en Montérégie Este.
 Yamaska, antiguo municipio y pueblo del municipio de Yamaska.
 Yamaska-Est, antiguo municipio y población del municipio de Yamaska.
 Saint-Michel-d'Yamaska, localidad del municipio de Yamaska.
 Yamaska, antigua circunscripción electoral provincial de Quebec.
 Yamaska, antigua circunscripción electoral federal de Quebec.
 Yamaska, distrito de Saint-Hyacinthe, en Montérégie Este.
 Alto Yamaska, municipio regional de condado de Montérégie Este.
 Yamaska, puente en Saint-Alphonse-de-Granby en Alto Yamaska.
 Yamaska Mountain, localidad de Montérégie Este.
 Nicolet-Yamaska, municipio regional de condado de Centre-du-Québec.
 Nicolet-Yamaska, circunscripción electoral provincial de Quebec.
 Nicolet-Yamaska, antigua circunscripción electoral federal de Quebec.
 Saint-Charles-de-Yamaska, señorío de Nueva Francia.
 Saint-David-d'Yamaska, pueblo de Saint-David, municipio del MRC de Pierre-De Saurel en Montérégie Este.
 Saint-Gérard-d'Yamaska, localidad de Montérégie Este.
 Saint-Simon-d'Yamaska, localidad de Montérégie Este.
 La Visitation-de-Yamaska, municipio del MRC de Nicolet-Yamaska.
 Yamaska Sureste, puente en Sutton en el MRC de Brome-Missisquoi en Montérégie Este.

Cultura 
 Yamaska, telenovela.

Referencias